

Muziek 
 Toets (klavierinstrument), bij klavierinstrumenten het mechanisme waarmee geluid wordt voortgebracht
 Toets (strijk- en tokkelinstrument), bij strijk- en tokkelinstrumenten het gedeelte waarop door de vinger te plaatsen de toonhoogte kan worden bepaald
 Toets (slaginstrument), bij een xylofoon, marimba of vibrafoon een houten of metalen staaf waarop met een hamertje geslagen wordt.
 Toucher, manier van aanraken: met een zachte of harde toets pianospelen
 Toetsinstrument of keyboard

Overig 
 Toets (bediening), een beweegbare knop op bijvoorbeeld een telefoon of op het toetsenbord van een computer of typemachine
 Toets (schilderkunst), in de schilderkunst de kleur of wijze van schilderen
 Toets (vakblad), vakblad over ontwikkelingen op het gebied van milieueffectrapportage
 Statistische toets, in de statistiek een methode om te bepalen of de resultaten van een steekproef significant zijn
 Een examen of proefwerk op school; een onderzoek of de leerdoelen gehaald zijn
 Toets, het bepalen van het goudgehalte met een toetssteen 
 Toets (kwaliteitscontrole), verificatiemiddel